Казимир Гнатов (; 9 ноября 1929, Крюн (Мёрт и Мозель) — 16 декабря 2010, Вуйе (Дё-Севр)) — французский футболист, полузащитник.

Карьера 
Казимир Гнатов родился в семье выходцев из Российской империи, которые мигрировали из Галиции во Францию во время Первой мировой войны. Он в юности, как и его отец, работал шахтёром. Свою карьеру Гнатов начал в клубе «Мец» в 1951 году. Проведя там два сезона, в которых полузащитник забил 11 голов в 59 матчах, Казимир перешёл в «Стад Франсе». В первом же сезоне клуб занял 16 место в Дивизионе 1 и «вылетел» во второй дивизион.

В сезоне 1955/56 «Стад Франсе» занял первое место во втором дивизионе и вышел в высший дивизион. Но следующий сезон Гнатов начал в другой команде — клубе «Анже», куда его пригласил новый главный тренер команды, австриец Вальтер Преш. В первом же сезоне клуб Казимира дошёл до финала Кубка Франции, где проиграл «Тулузе». В следующем сезоне «Анже» занял 4 место в чемпионате, а сам футболист, проведший 32 матча и забивший 4 гола, был приглашён в сборную страны для участия в чемпионате мира. Там игрок на поле не выходил, а его команда заняла в первенстве 3 место. В «Анже» Гнатов играл до 1963 года. Завершил карьеру полузащитник в клубе 3 дивизиона «Ньор», где он был играющим тренером. Позже он вновь тренировал этот клуб.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на pari-et-gagne.com
 Профиль на chamoisfc79.fr

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Стад Франсе»
Игроки ФК «Анже»
Игроки ФК «Ньор»
Футбольные тренеры Франции
Тренеры ФК «Ньор»